Corea bzw. Coréa ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Coréa (* 1990), beninischer Fußballspieler
 Chick Corea (1941–2021), US-amerikanischer Jazz-Pianist und Komponist
 Gamani Corea (1925–2013), sri-lankischer Diplomat und UN-Funktionär
 Nicholas Corea (1943–1999), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Schriftsteller

Siehe auch:
 Chorea
 Korea (Begriffsklärung)
 Correa